Por Haux pode estar à procura de:

 Haux (Pirenéus Atlânticos), comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos;
 Haux (Gironde)
 Villa Haux

Desambiguações de topônimos